Cet article donne en détail les résultats du double messieurs de l'édition 2003 de l'US Open de tennis qui s'est tenue du 25 août au .

Faits marquants 
Cette épreuve de double est remportée par Jonas Björkman et Todd Woodbridge qui remportent respectivement leur  et  en double et leur  et  en Grand Chelem.

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2003
Tennis aux États-Unis en 2003
US Open Double messieurs
Tennis en août 2003
Tennis en septembre 2003